

Arts et culture 
 Alcoholic Breakdance Massacre, un groupe de musique punk rock allemand
 Aventure du Bout du Monde, une association française de voyageurs également présente en Suisse et en Belgique

Économie 
 Au bon marché, une ancienne entreprise suisse spécialisée dans le commerce de détail 
 , une méthode de management dérivée de Activity Based Costing, centrée sur les activités et les processus
 Automated banking machine, un guichet automatique bancaire, en anglais
 ABM Industries, une entreprise américaine de services (parkings, nettoyage...)
 Algerian Business Multimedia, une société de distribution en Algérie, créée par Mohamed Antri Bouzar

Politique 
 Traité ABM (en anglais : ABM Treaty, ou Anti-Ballistic Missile Treaty)
 Agence de la biomédecine, un établissement public à caractère administratif français

Technologies 
 Anti-Ballistic Missile, missile antibalistique 
  (en français, Coopérative Handicap et Média), une association allemande

Sport 
 ABM Galaxy Football Club, un club de football du Vanuatu

Code